Lambert Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lambert Island, Ontario, ö, 
 Lambert Island, Nunavut, ö,